Karel II. je lahko:

 Karel Plešasti, kralj Zahodne Frankovske in cesar
 Karel II. Neapeljski
 Karel II. Savojski
 Karel II. Avstrijski, avstrijski nadvojvoda in vladar Notranje Avstrije (1564-1590)
 Karel Emanuel II. Savojski
 Karel II. Angleški, angleški kralj
 Karel II. Španski, španski kralj (1665-1700)